Tully River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Tully River (Queensland)
 Tully River (Henty River), Nebenfluss des Henty Rivers in Tasmanien, Australien.